Il doppio dell'Open de Moselle 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Richard Gasquet e Fabrice Santoro erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Arnaud Clément e Michaël Llodra hanno battuto in finale 6–1, 6–4, Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Teste di serie

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (semifinali)
  Arnaud Clément /  Michaël Llodra (campioni)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)
  Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Open de Moselle 2007
ATP Tour 2007